Hans Meyer kan syfta på bland andra:

* Hans Meyer (1858–1929), tysk Afrikaforskare och bergsbestigare
 Hans Meyer (1884–1966), tysk filosof
 Hans Meyer (1925–2020), sydafrikansk skådespelare
 Hans Meyer (född 1942), tysk fotbollstränare

Se även 

 Hans Mayer
 Hans Mayr
 Hans Meier